Гипава () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

 Гипава 
 Ле-Релек-Керюон 

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен — в него вошла коммуна Плугастель-Даулас.

Состав кантона с 15 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Гипава (15 050 чел.)
 Ле-Релек-Керюон (11 717 чел.)
 Плугастель-Даулас (13 161 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 36,0 % голосов против 20,4 % у Жана-Люка Меланшона и 15,3 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 74,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,9 %, Жан-Люк Меланшон – 19,1 %, Франсуа Фийон – 18,5 %, Марин Ле Пен – 10,6 %; 2 тур: Макрон – 82,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 35,8 %, Николя Саркози — 25,4 %, Франсуа Байру — 12,2 %; 2 тур: Олланд — 59,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют Дидье Маллерон (Didier Malleron) и бывший президент Совета Натали Саррабезоль  (Nathalie Sarrabezolles) (оба ― Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер